Brett Robinson peut désigner :
Brett Robinson (né en 1970), un joueur de rugby à XV australien ;
Brett Robinson (né en 1985), un joueur de hockey sur glace canadien ;
Brett Robinson (né en 1991), un athlète australien.